Il doppio  del Jalisco Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Vasek Pospisil e Bobby Reynolds hanno battuto in finale Pierre-Ludovic Duclos e Ivo Klec 6–4, 6–7(6), [10–6].

Teste di serie

  Jordan Kerr /  Travis Parrott (semifinali)
  Vasek Pospisil /  Bobby Reynolds (campioni)

  Pierre-Ludovic Duclos /  Ivo Klec (finale)
  John Paul Fruttero /  Raven Klaasen (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Jalisco Open 2011